Y-Trasse steht für:
 Y-Trasse Hamburg/Bremen–Hannover, nicht umgesetzte Eisenbahn-Neubaustrecke
 Y-Trasse (Radschnellverbindung), geplanter Radschnellweg in Berlin